Le mot régional Ripaille désigne un « endroit broussailleux » il a donné :

Toponymie 
 Le château de Ripaille (construit en 1434), ancien manoir qui se dresse sur la commune de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
 Le prieuré de Ripaille, situé dans les dépendances du château de Ripaille
 La forêt de Ripaille, domaine forestier français situé sur la commune de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
 L'Arboretum de Ripaille, arboretum français situé sur la commune de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
 Vin de Savoie Ripaille

Expression française
  l'expression française « faire ripaille » (attestée depuis 1579) proviendrait du château de Ripaille de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

Autre 
 Ripaille, nom d'un pâturage, qui a donné l'oronyme de la Pointe de Ripaille (), situé sur la commune de Champéry (Valais)

Thonon-les-Bains
Homonymie
Homonymie de toponyme